Wolfstone — шотландская келтик-рок-группа, основанная в 1989 году.

Дебютный альбом Unleashed (1991) был успешен и достиг даже серебряного статуса в Великобритании (на данном альбоме группа ушла от своего раннего звучания, представленного на сборниках Wolfstone I (1989) и Wolfstone II (1990), которые были распространены сразу после получения известности). Второй альбом The Chase (1992) взял курс на ещё более фолковое звучание, яркие инструментальные проигрыши, в сопровождении тяжёлой ритм-секции. Wolfstone приступают к гастролям по Европе и впервые посещают Америку, куда они вернутся еще не раз, в течение ближайших нескольких лет. Видео Wolfstone: Captured Alive относится к данному периоду группы.

На третьем альбоме Year of the Dog (1994) появились новые участники: Wayne MacKenzie (бас) и Steve Saint (волынка). За счёт продюсерской работы Phil Cunningham, добавившего к звучанию гитар больше громкости и дисторшна, альбом склонился в сторону рок-музыки. Следующий альбом The Half Tail (1996) оказался более разнообразным, однако некоторые критики отмечают недостаточность драйва, по сравнению с предыдущим релизом, к тому же группу настигают проблемы с издающим лейблом и менеджментом. Однако пережив все катаклизмы, группа продолжает записывать и издавать альбомы, а также выступать на концертах.

Дискография

Студийные альбомы
Unleashed (1991) 
The Chase (1992)
Year of the Dog (1994)
The Half Tail (1996)
Seven (1999)
Almost an Island (2002)
Terra Firma (2007)

Концертные альбомы
Not Enough Shouting (2000)

Сборники
Wolfstone (1989)
Wolfstone II (1990)
Pick of the Litter (1997) - best-of compilation
This Strange Place (1998)

Мини-альбомы
Unleashed: The Preview (1991)
Burning Horizons (1993)
 'Time for Walking' & 'Back of Beyond' (2012)

Видео
Captured Alive (1992)

Видеоклипы
Wolfstone - Captured Live 1
Wolfstone - Sleepy Toon (live)

Примечания

Ссылки
Official website

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Группы келтик-рока
Музыкальные коллективы Шотландии
Рок-группы Великобритании